Televisió:
Twelve Angry Men, obra dramàtica de l'autor nord-americà Reginald Rose, escrita inicialment per a la televisió, i que fou posteriorment adaptada al cinema i al teatre.

 Cinema:

 12 Angry Men, pel·lícula estatunidenca de 1957 dirigida per Sidney Lumet, doblada al català com Dotze homes sense pietat
 12 Angry Men (pel·lícula de 1997), pel·lícula estatunidenca dirigida per William Friedkin